Theaterhaus steht für:

 Theaterhaus Frankfurt
 Theaterhaus Hildesheim
 Theaterhaus Jena
 Theaterhaus Köln
 Theaterhaus Stuttgart

Siehe auch: